Врањевићи могу бити:

 Врањевићи (Фоча), насељено мјесто у општини Фоча, Република Српска, БиХ
 Врањевићи (Мостар), насељено мјесто у граду Мостару, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ